Die Abkürzung DCA steht für:
 DC Aviation, eine Fluglinie,  vormals DaimlerChrysler Aviation
 DaimlerChrysler Aerospace
 DCA (Automarke), eine spanische Automarke
 DCA GmbH, eine deutsche Fluggesellschaft, Sitz in Stuttgart
 Defensive Counter Air, Defensiver Kampf gegen das gegnerische Luftkriegspotential (Luftverteidigung)
 Democratic Congress Alliance, eine ehemalige Partei in Gambia (1960–1965) 
 Department for Constitutional Affairs, eine britische Justizbehörde (2003–2007), Vorläufer des Ministry of Justice 
 Department of Community Affairs, in verschiedenen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten existierende Behörde zur Unterstützung von Kommunen 
 Desoxycholsäure, eine Form der Gallensäure 
 Detrended Correspondence Analysis, ein Ordinationsverfahren
 Dichloracetat, siehe Dichloressigsäure
 Dichloranilin, chemische Verbindung aus einem Benzolring mit zwei Chloratomen
 Digitally Controlled Amplifier, ähnlich VCAs an einem analogen Mischpult
 Direct Chip Attach, eine Montageweise in der Elektroniktechnologie, bei der die ungehäusten Silizium-Chips direkt auf einen Verdrahtungsträger montiert werden.
 Disney’s California Adventure Park, einen Themenpark im Disneyland Resort
 Dollar-Cost-Averaging, englischsprachige Bezeichnung für den Durchschnittskosteneffekt
 Dormant Company Account, eine für ruhenden britische Limited-Gesellschaften jährlich abzugebende Erklärung beim Companies House.
 Dundee Contemporary Arts, ein Museum für zeitgenössische Kunst im schottischen Dundee
 Dynamic Channel Allocation (Nachrichtentechnik)
 Ronald Reagan Washington National Airport, einen Flughafen bei Washington, D.C. nach dem IATA-Code

DCA